«Балтика-2» Калининград — российский футбольный клуб из Калининграда. Вторая команда клуба «Балтика».

История 
В чемпионате СССР выступала в 1966—1967 годах («Балтика-Д»). Также команда «Балтика»-д в 1994 году принимала участие в турнире третьей лиги (4-я зона) первенства России, по ходу второго круга снялась с турнира. Возобновила выступления в 2002 году («Балтика-2»).

Достижения 

* Примечание. Вылет на первой же стадии.

В 2009 году обладателем Кубка МРО «Северо-Запад» стала команда «Балтика»- Калининград.

Ссылки 
 
 «Балтика»-д на сайте wildstat.ru
 «Балтика-2» на сайте wildstat.ru
 Статистика клуба на сайте klisf.info

Футбольные клубы России
ФК «Балтика»
Спортивные клубы Калининграда